«Olen kuul» — перший студійний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 1997 році.

Список композицій 

 «Lähme sõidame (Minu auto)» — 3:19
 «Viis kasti õlut» — 2:59
 «Olen kuul» — 5:20
 «Kui sa tahad sexy (Do Ya Think I'm Rod Stewart?)» — 4:15
 «Sinust ma mööda ei saa» — 4:02
 «Suvine pärastlõuna» — 4:01
 «Tahan sind (If You Don't Love Me (I'll Kill Myself))» — 3:28
 «Lendaval vaibal» — 4:24
 «Nüüd on nii hea» — 4:28
 «Anna 1 veel» — 2:15
 «Täna õhtul» — 4:37
 «Kellele lüüakse aisakella» — 3:55

Посилання 
 Estmusic.com  Прослуховування пісень.

Музичні альбоми 1997
Альбоми Smilers